

Geografia 
 Canada
 St. Marys – città della Contea di Perth, Ontario
 Regno Unito
 St Mary's – una delle Isole Scilly
 St Mary's – zona di Southampton
 Stati Uniti d'America
 St. Mary's – città della Census Area di Wade Hampton, Alaska
 St. Mary's – census-designated place della Contea di Clear Creek, Colorado
 St. Marys – città della Contea di Camden, Georgia
 St. Marys – città della Contea di Warren, Iowa
 St. Marys – città del Kansas
 St. Marys – città della Contea di Auglaize, Ohio
 St. Marys – città della Contea di Elk, Pennsylvania
 St. Marys – capoluogo della Contea di Pleasants, Virginia Occidentale

Altro 
 St. Mary's – stazione non utilizzata della metropolitana di Londra
 St. Marys – fiume del Nordamerica, al confine tra Stati Uniti e Canada 
 St Mary's Stadium  – stadio di Southampton